Gustav Siber ist der Name folgender Personen:

* Gustav Siber (Industrieller) (1857–1924), Schweizer Seidenindustrieller
 Gustav Siber (Bildhauer) (1864–1927), Schweizer Bildhauer